Entrata di Cristo a Gerusalemme – dipinto di Antoon van Dyck
Entrata di Cristo a Gerusalemme – affresco di Pietro Lorenzetti